Miejscowości w USA:
 Lumber Bridge – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Gminy w USA:
 Lumber Bridge (ang. Lumber Bridge Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson